Чака:

 Чакана — ступінчастий хрест, широко поширений в Південній Америці.
 Чакана — неактивний вулкан в Еквадорі.